Уиндзор или Уиндзър може да се отнася за:
 Градове
 Уиндзор, Англия
 Уиндзър (Онтарио), Канада
 Уиндзър (Колорадо), САЩ
 Уиндзорски замък, в Уиндзор, Англия
 Уиндзор (династия)